Tonique est un nom commun ou un adjectif.
 La tonique est le premier degré d'une gamme en musique tonale. 
 L'accent tonique est une augmentation de l'intensité de la voix sur une syllabe ou un mot.
 Un tonique, en cosmétique, est un liquide qui sert à nettoyer, purifier, rafraîchir et « tonifier » la peau.
 Un aliment tonique est, en diététique, un aliment censé fortifier l’organisme ou augmenter et stimuler sa résistance, donner du tonus.
 Un hépato-tonique désigne un produit faisant du bien au foie.
 L'eau tonique est une boisson gazeuse.

Autres 
 Toniques est un album de la série Les Bidochon.